Conche est un nom commun ou un nom propre qui désigne notamment :
 Marcel Conche (1922-2022), philosophe français ;
 Conche, ville canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Conche (rivière), rivière de l'Ardèche ;
 Conche, canal de petites dimensions que l'on trouve principalement dans le marais Poitevin ;
 Conche, machine réalisant l'opération de conchage du chocolat, de l'espagnol «  » qui signifie coquille (voir conque) ;
 Conche désigne dans le Sud-Ouest français une plage de sable fin au fond d'une baie située entre deux pointes formées de falaises (du gascon, ou de l'espagnol «  »).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme